Флаг муниципального образования Кисляко́вское сельское поселение Кущёвского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 марта 2011 года решением Совета Кисляковского сельского поселения № 87 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6896.

Описание 
«Прямоугольное полотнище цвета, воспроизводящее композицию герба Кисляковского сельского поселения Кущёвского района в малиновом, жёлтом, белом, чёрном и синем цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пурпурном поле над скошенной слева оконечностью, образованной двенадцатью возрастающими влево золотыми головками колосьев — смещённый вправо серебряный скачущий всадник — Святой Великомученик и Победоносец Георгий, поражающий серебряным, завершённым вверху крестом, копьём чёрного обернувшегося дракона; позади всадника в середине — развивающийся лазоревый стяг (в виде широкого вымпела о двух косицах) на золотом древке, с тонкой золотой каймой и кистями на каждой косице, в крыже которого — золотой якорный крест поверх скрещённых серебряных стрелы и сабли с золотой рукоятью; в у основания каждой косицы — по одной золотой звезде о восьми лучах».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования Кисляковское сельское поселение составлен на основании герба Кисляковского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Изображение двенадцати пшеничных колосьев символизирует плодородие, достаток и аллегорически указывает на двенадцать поселений Кущёвского района, основой развития которых является выращивание зерновых.

Малиновый цвет полотнища — определяющий цвет запорожских (черноморских) казаков аллегорически указывает на то, что Кисляковский курень (позже станица) является одним из 38 переселившихся на Кубань казачьих куреней. Малиновый цвет символизирует цветущую землю, верность, скромность, духовное богатство.

Святой Георгий Победоносец является покровителем кисляковцев. Его изображение символизирует мужество, отвагу и воинскую доблесть. Изображение Георгия Победоносца было даровано кисляковцам на куренной значок после морских подвигов казаков в русско-турецкой войне 1787—1788 годов.

Изображение синего куренного значка обшитого жёлтой бахромой и несущего изображение якорного креста и две восьмиконечные звёзды на косицах — дань уважения предкам, запорожским (черноморским) казакам Кисляковского куреня, переселившимся на Кубань.

Синий цвет куренного значка и изображение якорного креста аллегорически указывают на морские подвиги казаков Кисляковского куреня, на то, что во все времена кисляковцы не представляли себя без реки либо моря. Синий цвет символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо.

Изображение на куренном значке казачьей сабли и стрелы, положенных накрест остриями вниз, является основным элементом герба войскового атамана Захария Чепиги — казака Кисляковского куреня. Жёлтая бахрома на куренном значке и изображение сабли с стрелой позади якорного креста аллегорически указывают на то, что казаки Кисляковского куреня представляли собой гвардию войсковых атаманов Запорожского (Черноморского) казачьего войска.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением Георгия Победоносца